Морской музей:

 Морской музей (Барселона) — Барселона, Испания.
 Морской музей (Джакарта) — Джакарта, Индонезия.
 Морской музей (Лиссабон) — Лиссабон, Португалия.
 Морской музей (Мадрид) — Мадрид, Испания.
 Морской музей (Пиран) — Пиран, Словения.
 Морской музей (США) — Ньюпорт-Ньюс, штат Виргиния, США.
 Морской музей (Таллин) — Таллин, Эстония.
 Морской музей (Хайфа)

См. также 
 Морские музеи